2 miejscowości w Polsce: 
 Rogajny – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. elbląskim, w gminie Pasłęk 
 Rogajny – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. gołdapskim, w gminie Dubeninki